Édimbourg (Edinburgh en anglais) est la capitale de l'Écosse au Royaume-Uni.

Lieux

Écosse 
 Edinburgh, circonscription du Parlement d'Écosse.

États-Unis 
 Edinburgh, Indiana
 Edinburgh, Ohio
 Edinburg, Dakota du Nord
 Edinburg, Illinois
 Edinburg, Mississippi
 Edinburg, New York
 Edinburg, Pennsylvanie
 Edinburg, Texas 
 Edinburg, Virginie

 New Edinburg, Arkansas

Divers 
 Edinburgh, Afrique du Sud
 Edinburgh, Australie-Méridionale, Australie
 New Edinburgh, Nouvelle-Écosse, Canada
 Edinburgh Castle, Jamaïque
 Edinburg, Lettonie
 Edinburgh of the Seven Seas, Tristan da Cunha, Royaume-Uni
 Dunedin, Edinburgh of the South, Nouvelle-Zélande d'après le nom écossais de la ville d'Édimbourg, capitale de l'Écosse

Navires 
 , nom de six navires de la Royal Navy.

Personnes 
 Justin Edinburgh (1969-2019), footballeur anglais.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis